Internet en Australie est utilisé en 2019 par 87 % de la population.

Statistiques

Fournisseurs d'accès

Notes et références 

Télécommunications en Australie